L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Antalya se déroule du 23 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Lorenzo Sonego remporte l’épreuve en simple, Jonathan Erlich et Artem Sitak celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Lituanien Ričardas Berankis.

Lauréats 
Lorenzo Sonego remporte le premier titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale face à Miomir Kecmanović.

En double, Jonathan Erlich et Artem Sitak remportent le tournoi en battant en finale Ivan Dodig et Filip Polášek. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Antalya
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Antalya
Sport en Turquie en 2019
Tennis en juin 2019